Vitaliy Khmelnytskyi (; Raión de Oríjiv, Comisariado Imperial de Ucrania;  – Kiev, Ucrania; ) fue un futbolista y entrenador ucraniano que jugaba en la posición de delantero.

Carrera

Club 
Su carrera profesional inició en 1961 con el Azovstal Jdanov donde anotó tres goles en 18 partidos. Al año siguiente pasó al FC Shakhtar Donetsk con el que anotó ocho goles en 73 partidos hasta 1964.

En 1965 pasa al FC Dinamo Kiev, equipo con el que gana la Primera División de la Unión Soviética en cuatro ocasiones y la Copa de la Unión Soviética dos veces y el premio al futbolista del año en 1965, retirándose en 1972 anotando 54 goles en 217 partidos.

Selección nacional 
Jugó para  de 1965 a 1971 anotando 7 goles en 20 partidos, incluyendo uno ante  en la Copa Mundial de Fútbol de 1970.

Entrenador 
Dirigió al Granit Cherkasy de 1973 a 1974 y al FC Kryvbas Kryvyi Rih de 1978 a 1979.

Logros

Club 
 Primera División de la Unión Soviética (4): 1966, 1967, 1968, 1971
 Copa de la Unión Soviética (2): 1964, 1966

Individual 
Futbolista del Año en la URSS en 1965.

Referencias

Enlaces externos 
Perfil 

Fallecidos en Kiev
Delanteros de fútbol
Futbolistas de Ucrania
Entrenadores de fútbol de Ucrania
Futbolistas del FK Shajtar Donetsk
Futbolistas del Football Club Illichivets Mariupol
Futbolistas del FC Dinamo de Kiev
Futbolistas de la Unión Soviética en la Copa Mundial de 1970
Entrenadores del FC Kryvbas Kryvyi Rih